Harlan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Harlan
 Jack Rodney Harlan